Chances Are – brano musicale di Johnny Mathis del 1957
 Chances Are – album postumo di Bob Marley del 1981
 Chances Are – singolo di Lee Ann Womack del 2014